

Каслтон — місто, штат Вермонт
 Каслтон — переписна місцевість, штат Вермонт